Copa de España puede referirse a:
Copa de España de fútbol americano
Copa de España profesional de ciclismo
Copa de España amateur de ciclismo
Copa de España de la clase Snipe
Copa de España de fútbol sala
Copa de España femenina de fútbol sala
Copa de España juvenil de fútbol sala
Copa de España de mushing
Copa de España Master Open de waterpolo
Copa de España de rally
Copa de España de Rallyes de Asfalto
Copa de España de Rallyes de Tierra
o a alguna de las competiciones denominadas Copa del Rey que se disputan en España.

Eventos deportivos en España